Cuba libre - La notte del giudizio (Judgment Night) - film del 1993 diretto da Stephen Hopkins
Judgment Night: Music from the Motion Picture - colonna sonora del film del 1993
Judgment Night: A Selection of Science Fiction - raccolta del 1952 di narrativa di fantascienza di C. L. Moore